Туе́-де-л'Ескаре́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 175 км на схід від Марселя, 18 км на північний схід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 247,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туе-де-л'Ескарен на сайті французького Національного інституту географії
 Туе-де-л'Ескарен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 Туе-де-л'Ескарен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Туе-де-л'Ескарен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Туе-де-л'Ескарен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи